Подразделения психологических операций (ППсО) — подразделения, оказывающие психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонению к прекращению сопротивления, а также с целью изменения поведения от базового к желаемому. Психологические операции проводятся в мирное время, в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе.

 (Центра оперативной координации органов военного управления)

История 
В Вооружённых силах СССР существовали отдельные, специализированные структуры, которые отвечали за этот фронт задач и были способны выполнять их самостоятельно: например, Политическое управление (ПУР) Красной армии (с 1958 по 1991 носило название — Главное политическое управление Советской Армии и ВМФ), имевшее разветвленную внутреннюю структуру.

Примером комплексной операции информационного противоборства можно считать деятельность таких структур в ходе военной кампании СССР в Афганистане. Операции военных структур спецпропаганды достигли пика к середине кампании, в 1985 году, и включали в себя развертывание на занятой территории мощной сети пропагандистского радиовещания, распространение слухов, анекдотов и другой информации или дезинформации. Все эти действия проводились для дискредитации лидеров афганской оппозиции, включая бесплатную раздачу местному населению топлива, продуктов и других материальных благ с целью привлечения к сотрудничеству.

Неизбежным образом развитие информационных технологий и прежде всего Интернета в совокупности с глобализацией СМИ и их переходом в режим онлайн потребовало серьёзной модернизации военного аппарата пропаганды и контрпропаганды. Отдельным сюжетом стало формирование потенциала и специализированных структур для военных операций в киберпространстве: ниши задач, самостоятельных по отношению к PsyOps и информационному противоборству, но с пересечением с ними в плане средств и методов. США, будучи первопроходцами в части формирования технологического потенциала и доктринальной базы для спецопераций в киберпространстве, сориентировались в этой области раньше других стран. Ещё в начале 1990-х гг. успех операции Буря в пустыне был во многом обусловлен не только применением разумного вооружения и ИТ (прежде всего подразделениями ВВС США), но и активной информационной кампанией, направленной на деморализацию иракских военных и дискредитацию действий диктаторского режима в их глазах. Подобные методы использовались и в ходе второй иракской кампании в 2003 г. В феврале 2006 года с принятием Объединённым комитетом начальников штабов ВС США новой редакции доктрины «Информационные операции» (JP 3-13) психологические операции были окончательно вписаны в единую гармоничную классификацию информационных операций ВС США в качестве одного из отдельных пяти направлений наряду с радиоэлектронной борьбой (РЭБ), сетевыми операциями, мерами пo оперативной маскировке, а также мерами по обеспечению безопасности собственных сил и средств. ВС РФ столкнулись с острой необходимостью модернизации своего подхода к информационным операциям в 2008 г. — в ходе и после грузино-югоосетинского конфликта, который был успешный для ВС РФ с точки зрения, собственно, военных задач, но почти начисто проигранный на поле медийного и информационного противоборстваисточник не указан 231 день]
Википедия:Нет источников с января 2022
Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)
Википедия:Статьи с утверждениями без источников более 14 дней
.

Первым документом, который включал в себя дорожную карту по модернизации подразделений и деятельности информационного противоборства, стал разработанный в конце 2011 года документ «Концептуальные взгляды на деятельность ВС РФ в информационном пространстве» — по сути, первый неформальный прообраз военной доктрины информационных операций РФ. В «Концептуальных взглядах…» заданы приоритеты плотного информационного освещения и сопровождения военных конфликтов, прописаны задачи взаимодействия вооружённых сил с медиа и общественностью. В том числе была отмечена очевидная вещь — необходимо адаптировать методы и средства информационных операций к новым технологическим площадкам и форматам, прежде всего Интернета. Ведь он — глобальный и трансграничный, многоканальный и не поддается заглушке и отключению, обеспечивает мгновенное распространение информации за пределы района конфликта по всему земному шару.

Состав, организация и структура войск

Состав подразделений ПсО 
 штаб — организация выполнения задач по эффективному применению подразделений отряда;
 редакция и типография — составление макетов (эскизов) печатных продуктов пропаганды и их производство;
 отдел распространения печатной и другой пропагандистской продукции — распространение пропагандистских материалов среди предназначенной аудитории;
 отдел устной пропаганды — использование звуко-усилительной аппаратуры (станций тира ЗС), проведение индивидуальных бесед с местным населением, работа с пленными и т. д.;
 отдел пропаганды по радио и телевизионным каналам — обеспечение радио и телевизионного вещания с использованием аппаратных ресурсов на захваченной территории или передвижных станций;
 отдел по работе в интернет-пространстве — приданное подразделение, которое выполняет задачи по разведке, блокированию или изменению информации в сетях, несанкционированному вхождению в устройства, связанные с интернетом и т. д.

Главному управлению Генерального штаба ВС РФ через 12-бис управление (информационная война) подчиняются структурные подразделения в Центре оперативной координации органов военного управления, которым в свою очередь подчиняются Центры Специальной службы по разной разведывательной специализации. 72-му Центру специальной службы (проведение психологических операций и опер. в киберпространстве) подчиняются отделения информационного противоборства и маскировки штаба четырёх военных округов. Также в штабах военных округов есть центры зарубежной военной информации и коммуникации для исследования зарубежных вооружённых сил. На тактическом уровне в военных округах действуют отдельные отряды психологических операций (ПсО), которые подчинены отделениям информационного противоборства и маскировки штаба военных округов. Также на тактическом уровне есть отряды ПсО в составе отдельных раведбригад специального назначения.

Структура ПсО ВС РФ (психологические операции) 
 Главное управление ГШ ВС РФ, в/ч 45807 г.Москва, Хорошевское шоссе, 76Б (12 управление);
 Центр оперативной координации органов военного управления «Башня» в/ч 74455 г.Москва, ул.Кирова,22, Химки «Новатор».

Центры Специальной службы (по направлениям деятельности и специализации) 
 85-й (Главный) центр специальной службы, в/ч 26165, г.Москва, Комсомольский просп.,22. «Хамовнические казармы» — вероятная специализация: Криптография, создание алгоритмов, дешифровка;
 107-й центр специальной службы, в/ч 61886 специализация командование частями приема-передачи радиоцентров и радиоузлов;
 99-й центр специальной службы в/ч 51428 п.Загорянский, Московская область. Специализация: командование отдельными пунктами радиоразведки космических объектов;
 136-й центр специальной службы в/ч 61535, г.Москва, Хорошевское шоссе. Специализация: командование частями боевого применения подразделений специальных операций;
 161-й Центр подготовки специалистов , г.Сенеж; Московская область;
 72-й Центр специальной службы в/ч 54777. Специализация: проведение психологических операций и операций в киберпространстве;
 64-й центр специальной службы в/ч 45055 г.Москва. Специализация: центр зарубежной военной информации и коммуникации.

Подразделения ПсО по округам 
Южный военный округ:

 отделение информационного противоборства и маскировки штаба ЮВО;
 управление и центр информационного противоборства ЮВО;
 центр зарубежной военной информации и коммуникации ЮВО г.Ростов-на-Дону;
 2140 отряд ПсО в/ч 03128 г.Ростов-на-Дону;
 отряд ПсО 100-ой отдельной развед-бригады в/ч 23511 г.Моздок;
 1-й отряд ПсО 22-ой отдельной бригады спецназначения г.Степной, Ростовская область;
 отряд психологических операций 127-ой разведывательной бригады 22-го АК ЧФ г.Севастополь.

Западный военный округ:

 отделение информационного противоборства и маскировки штаба ЗВО;
 центр зарубежной военной информации и коммуникации ЗВО г.Санкт-Петербург;
 отдельный отряд ПсО в/ч 03126 г.Сертолово-2;
 324 отдельный отряд ПсО в/ч 35571 г.Калининград;
 отряд ПсО 45 отдельной бригады спецназначения г.Кубинка;
 отряд ПсО 96 отдельной развед-бригады г.Нижний Новгород.

Центральный военный округ:

 отделение информационного противоборства и маскировки штаба ЦВО;
 центр зарубежной военной информации и коммуникации ЦВО г.Екатеринбург;
 отдельный отряд ПсО в/ч 03138 г.Екатеринбург.

Восточный военный округ:

 отделение информационного противоборства и маскировки штаба ВВО;
 центр зарубежной военной информации и коммуникации ВВО г.Хабаровск;
 отдельный отряд психологических операций в/ч 03134 г.Хабаровск-30, (входит в центр зарубежной военной информации и коммуникации ВВО);
 отдельный отряд ПсО в/ч 03132 г.Чита.

Основные формы ведения психологических операций

Формы информационной борьбы 
 информационная разведка — поиск, сбор, обработка и анализ информации об информационных рисках и угрозах;
 планирование информационных мероприятий тактического (локального, глобального), оперативного (затрагивающих стран-соседей государства) и стратегического (совместно с государствами, влияющими на развитие геополитики) уровней;
 проведение мероприятий информационного характера (информационных операций, действий, акций) в целях реализации задач внутренней и внешней политики государства;
 оценки эффективности информационных мероприятий, определение уровня достижения успеха.

Основные задачи подразделений психологических операций

Задачи подразделений ПсО ВС РФ 
 проведение психологических операций;
 пропаганда;
 информационные диверсии.

Объекты информационного влияния 
 аудитория конфликтующей стороны — (для формирования точки зрения о справедливости решений РФ и планов российского руководства);
 внутренняя аудитория России и аудитории поддерживающих её государств (для демонстрации уверенности действий российского руководства и формирования у населения мнения по поддержке решений Кремля);
 внешняя аудитория (для создания информационных условий положительного восприятия политики России).

Примечания

Литература 
 Бойко В. «Разведка Генерального штаба и Наркомата обороны накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». 2013 г.
 
 Густерин П. Г. Советская разведка на Ближнем и Среднем Востоке в 1920—30-х годах. — Саарбрюккен, 2014. — ISBN 978-3-659-51691-7.
 Кокарев К. А. Советские спецслужбы и Восток // Азия и Африка сегодня. — 2014, № 5, с. 77.

 
 
 Максимов А. Б. Главная тайна ГРУ. — М.: Яуза, Эксмо, 2010. — 416 с. — (ГРУ) — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-40703-3
 Пушкарёв Н. Ф. ГРУ: вымыслы и реальность. — 2004. ISBN 5-699-06455-9 (pdf)
 «Разведка и контрразведка в лицах» // Энциклопедический словарь российских спецслужб. Автор-сост. А. Диенко, предисл. В. Величко. — М.: Русскій міръ, 2002. — 608 с.: ил. + Прил.
 Филби К. Моя тайная война. — М.: Воениздат, 1980.

Ссылки 
 http://militaryrazvedka.wordpress.com/
 
 
 Учебные подразделения ГРУ ГШ
 Структура ГРУ, история, документы
 Евгений Рожков. «Новое ГРУ: Современный комплекс для российской разведки» // Вести Недели. 12.11.2006
 [www.pseudology.org/Abel/index.htm Статьи о истории разведки]
 Цикл передач ГРУ. Очерки тайны военной разведки…
 Болтунов М. Кроты ГРУ в НАТО
 Хозяева Хорошевки. Кто и как руководил военной разведкой России
 Сергей Серов. «ГРУ возвращается: Главному разведывательному управлению Генерального штаба Вооружённых сил России — 100 лет» // Stoletie.RU. 05.11.2018

+
Генеральный штаб ВС РФ
Военное управление
Спецслужбы России
Оперативные службы России
Вооружённые силы России
Разведывательные организации России